Star FM (Brugge)
 Star FM (Limburg)